Теорема Стеклова — одна из фундаментальных теорем математической физики и теории рядов Фурье. Одно из важнейших применений теоремы Стеклова в теории дифференциальных уравнений в частных производных состоит в том, что она дает строгое математическое обоснование метода Фурье (разделения переменных) для решения смешанных краевых задач для уравнений гиперболического типа (например, уравнения колебаний струны).
Доказана в начале XX века русским математиком В. А. Стекловым.

Любая функция , удовлетворяющая условиям , разлагается в регулярно сходящийся ряд Фурье по ортогональной системе собственных функций  задачи Штурма—Лиувилля, то есть
 
где скалярное произведение  и ортогональность системы функций понимаются в смысле гильбертова пространства

Литература 
 Стеклов В. А. Основные задачи математической физики. Ч. I—II. — Пг., 1922—1923.
 Владимиров В. С. Уравнения математической физики. — Любое издание.
 Левитан Б. М., Саргсян И. С. Операторы Штурма — Лиувилля и Дирака. — М.: Наука, 1988.

Примечания 

Стеклова
Дифференциальные уравнения в частных производных
Функциональный анализ